Battleship, es la palabra inglesa, para Acorazado. Ha sido utilizada habitualmente en la Ciencia ficción, para designar las naves de guerra espaciales.

Battleship dependiendo del área, también puede referirse a:

Multimedia y ocio 

 Battleship (juego), juego de mesa popularizado en la década de los 80.
 Battleships, '1987', videojuego basado en el juego de mesa para las consolas ZX Spectrum, Commodore 64], Amstrad CPC, BBC Micro, Amiga
 Battleship, '1993', videojuego de SEGA basado en el juego de mesa.
 Battleship: Surface Thunder, '2000', videojuego para PC basado en el juego de mesa.
 Battleship, '2012', videojuego basado en la película de 2012, Battleship, publicado por Activision.
 Battleship, película del año 2012, basada en el juego de mesa Battleship.
 ''Battleship, puzzle lógico basado en el juego de mesa.

Música 

 Battleship (band), banda californiana activa de 2002 al 2007.
 "Battle Ship", una canción de los Red Hot Chili Peppers.
 "Battleships", una canción de la banda Travis.
 "Battleships", una canción de la banda Daughtry.

Otros 
 Battleship (caballo), un cruce de raz americano.
 Battleship (cohetes), un cohete no funcional o una plataforma de lanzamiento, para probar un vehículo de lanzamiento.
 Battleship Cove, museo marítimo de Massachusetts.